Обнорская — женская форма фамилии .

 Обнорская, Мария Александровна (1931—1997) — депутат Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического Труда
 Обнорская — грузовая станция Западно-Сибирской железной дороги, находящаяся в Кузнецком районе г. Новокузнецка.
 Обнорская Слобода — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.